Ritratto di Léopold Zborowski – dipinto di Amedeo Modigliani del 1916
 Ritratto di Léopold Zborowski – dipinto di Amedeo Modigliani del 1918